

Австрія 
 Музей сучасного мистецтва (Відень)
 Музей сучасного мистецтва (Лінц)

Азербайджан 
 Бакинський музей сучасного мистецтва

Аргентина 
 Музей сучасного мистецтва (Буенос-Айрес)

Бразилія 
 Музей сучасного мистецтва в Нітерої

Іран 
 Музей сучасного мистецтва (Тегеран)

Ірландія 
 Ірландський музей сучасного мистецтва

Іспанія 
 Музей сучасного мистецтва (Барселона)

Канада 
 Музей сучасного мистецтва (Монреаль)

Люксембург 
 Музей сучасного мистецтва імені Великого герцога Жана

Південна Корея 
 Національний музей сучасного мистецтва (Сеул)

Північна Македонія 
 Музей сучасного мистецтва (Скоп'є)

Польща  
 Варшавський музей сучасного мистецтва
 Музей сучасного мистецтва (Краків)
 Музей сучасного мистецтва (Радом)

США 
 Музей сучасного мистецтва (Нью-Йорк)
 Сан-Франциський музей сучасного мистецтва
 Форт-Вортський музей сучасного мистецтва

Україна 
 Музей сучасного образотворчого мистецтва України

Франція 
 Музей сучасного мистецтва (Замок Монсоро)
 Національний музей сучасного мистецтва (Париж)
 Паризький міський музей сучасного мистецтва

Чилі 
 Музей сучасного мистецтва (Сантьяго)

Швеція 
 Музей сучасного мистецтва (Стокгольм)